Синтіоана () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Мерішелу.
 Синтіоана () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Цага.
 Синтіоана () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Віїшоара.